Вильчи́нская (Вильчиньская; Вельчинская; , ) — польская и украинская фамилия, женская форма фамилии Вильчинский.

 Известные носительницы 
 Вильчиньская, Зофья (1915—2010) — польская актриса театра и кино.
  (род. 1954) — украинский историк, краевед, архивист и педагог.
 Вильчиньская, Лена (1912—1984) — польская актриса театра и кино.
 Вильчинская, Стефания (1886—1942) — воспитательница и педагог, коллега и соратница Януша Корчака. См. также 
 Вильчинский